Chambord – comune canadese
 Chambord – comune francese, situato nel dipartimento dell'Eure nella regione dell'Alta Normandia
 Chambord – comune francese, situato nel dipartimento del Loir-et-Cher nella regione del Centro
 Castello di Chambord – castello francese della Valle della Loira, situato presso Chambord